«Back to Black» — другий і останній студійний альбом британської співачки Емі Вайнгауз. Випущений 4 жовтня 2006 року лейблом Island.

Списки композицій

Бонус-треки

Історія виходу

Посилання 
 
 Back to Black  на сайті Discogs
 Back to Black  на сайті Metacritic

Музичні альбоми 2003
Альбоми Емі Вайнгауз
Альбоми Island Records
Жовтень 2006